Tryńcza
 Tryńcza (gmina)
 Tryńcza (przystanek osobowy)
 Tryńcza (gromada)

Zobacz też 
 Tryncza